Their Mutual Friend – cortometraggio del 1913 diretto da Edwin August
Their Mutual Friend – cortometraggio del 1913 diretto da Frederick A. Thomson